Vranovice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Vranovice (okres Brno-venkov)
 Vranovice (okres Příbram)
 Vranovice-Kelčice (okres Prostějov)